

Населені пункти та їхні частини

 Деражня (Дзеронжня) — село в гміні Криніце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Дзеронжня — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дзеронжня — частина села Нікісялка-Мала в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дзеронжня — колонія в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки